

Altro
 3071 Nesterov  – asteroide della fascia principale

Geografia
 Russia
 Nesterov  – capoluogo del Nesterovskij rajon (Oblast' di Kaliningrad)
 Ucraina
 Nesterov  – vecchio nome di Žovkva (Oblast' di Leopoli)

Persone
 Ignatiy Nesterov  – portiere uzbeko
 Michail Vasil'evič Nesterov  – pittore russo
 Nikita Danilovič Nesterov  – hockeista russo
 Pëtr Nikolaevič Nesterov  – aviatore russo
 Stepan Kuz'mič Nesterov  – eroe di guerra sovietico